A Copa Vietnamita é uma competição de futebol anual realizada no Vietnã.

A Copa Vietnamita (Cúp Quốc Gia Việt Nam) é uma das três maiores competições entre clube vietnamitas, organizada pela Vietnam Football Federation (VFF), realizada desde 1992.

Finais

20072006

20052004

20032002

20012000

19981997

19961995

19941993

1992'''

Competições de futebol do Vietnã